Casa Grande Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Casa Grande Hotel (Arizona), NRHP-Nr. 85000881
 Casa Grande Hotel (Oklahoma), NRHP-Nr. 95000043